Jacobshospital steht für
Jacobshospital (Dresden)
Jacobshospital (Leipzig)
St.-Jakobs-Hospital Trier
Siehe auch:
 St.-Jacobus-Krankenhaus Vilnius